Der Eiskunstlauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 13. und 14. Februar im Eisberg-Eislaufpalast in Sotschi ausgetragen. Olympiasieger wurde der Japaner Yuzuru Hanyū. Die Silbermedaille gewann Patrick Chan aus Kanada und die Bronzemedaille Denis Ten aus Kasachstan.

Ergebnisse

Kurzprogramm 
13. Februar 19:00 Uhr (Ortszeit), 16:00 Uhr (MEZ)

Kür 
14. Februar 19:00 Uhr (Ortszeit), 16:00 Uhr (MEZ)

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei der ISU

Einzel Männer